Рика́рдо Верху́вен (; 10 апреля 1989, Берген-оп-Зом) — голландский кикбоксер тяжёлой весовой категории, выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года. Известен по участию в турнирах таких организаций как К-1, SUPERKOMBAT, It's Showtime, Glory. Действующий чемпион Glory в тяжёлом весе.

Биография 
Рико Верхувен родился 10 апреля 1989 года в городе Берген-оп-Зом провинции Северный Брабант. Активно заниматься единоборствами начал с раннего детства под руководством собственного отца Йоса Верхувена, обладавшего чёрным поясом по карате. В возрасте шести лет начал практиковать кёкусинкай-карате, в семь лет перешёл в кикбоксинг. Был крупным ребёнком и уже в шестнадцать лет выходил на ринг против взрослых спортсменов.

Кикбоксинг 
Профессиональную карьеру кикбоксера начал в октябре 2004 года, причём первый его профессиональный поединок, против такого же новичка Бриана Дувеса, закончился ничьей. Тем не менее, в течение двух последующих лет он одержал семь побед подряд, в том числе в матче-реванше взял верх над упомянутым Дувесом. Первое в карьере поражение потерпел в марте 2007 года, единогласным решением судей от малоизвестного марокканца Саида Элиджаджауйа.

В 2008 году подписал контракт с крупнейшей организацией кикбоксинга К-1, тогда же впервые выбрался за пределы Нидерландов — провёл бой на Гавайских островах против опытного японского кикбоксера Коити Ватанабэ и победил его единогласным судейским решением. Также в этот период выступал в промоушене It’s Showtime, одержал победу над такими известными бойцами как Петар Майсторович, Филип Верлинден, Рикардо Фиэт. В 2009 году дважды проиграл, французу Брису Гуидону и Рустеми Крешнику.

Сезон 2010 года оказался одним из самых успешных в его бойцовской карьере, он выиграл все четыре поединка, в которых принимал участие. В течение двух последующих лет выступал с переменным успехом, одержал победы на турнирах румынского промоушена SUPERKOMBAT, в мае 2012 года в K-1 встречался с известным украинским тяжеловесом Сергеем Лащенко и проиграл ему раздельным судейским решением — бой между ними был относительно равным, судьям даже пришлось санкционировать дополнительный экстра-раунд.

В конце 2012 года Верхувен подписал контракт с новой набиравшей силу организацией Glory и сразу принял участие в гран-при тяжеловесов в Японии — в первом поединке сумел пройти россиянина Сергея Харитонова, но затем в четвертьфинале единогласным судейским решением потерпел поражение от знаменитого соотечественника Сэмми Схилта. В следующем году провёл в Glory пять победных поединков, в том числе выиграл турнир тяжеловесов в Чикаго, где взял верх над турком Гёкханом Саки и румыном Даньелем Гицэ в полуфинале и финале соответственно. Кроме того, отметился победой над известным соотечественником Петером Артсом.

Благодаря череде удачных выступлений Рико Верхувен удостоился права оспорить титул чемпиона Glory в тяжёлой весовой категории — в июне 2014 года в титульном поединке он вновь победил румына Гицэ и завоевал тем самым чемпионский пояс организации. В 2015 году провёл один бой в рамках китайского промоушена Kunlun Fight и потерпел там поражение от белоруса Андрея Герасимчука судейским решением.

Титул чемпиона Glory Верхувен защитил в поединках с такими бойцами как Эррол Циммерман, Бенджамин Адегбуйи (дважды), Младен Брестовац.

Бокс 
В апреле 2014 года Верхувен провёл один бой в профессиональном боксе, нокаутировав малоизвестного венгерского боксёра Яноша Финферу.

Смешанные единоборства 
В октябре 2015 года Рико Верхувен дебютировал в ММА, на турнире в Румынии победил своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде.

Статистика в кикбоксинге

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Рико Верхувен — страница на сайте Glory
 

Кикбоксеры Нидерландов
Боксёры Нидерландов
Бойцы смешанных единоборств Нидерландов